Efektywność w ekonometrii i statystyce: zobacz Estymator
 Efektywność w ekonomii, zobacz:
 Efektywność w sensie Pareto
 Efektywność Kaldora-Hicksa
 Hipoteza rynku efektywnego
 Nieefektywność X
 Efektywność ekonomiczna
 Efektywność w medycynie
 Efektywność organizacyjna